Il doppio del torneo di tennis Miami Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Paul Kronk e Cliff Letcher 7-5, 6-4

Teste di serie 
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (campioni)
 Paul Kronk /  Cliff Letcher (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 1977